Riga Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Riga Township (Michigan)
 Riga Township (North Dakota)